Ardei — підряд ряду пеліканоподібних. Підряд включає родини чаплевих, ібісових та Xenerodiopidae.

Точний зв'язок між ардеїдами й рештою пеліканоподібних все ще досліджується. Наведемо два варіанти філогенетики ряду:

Примітки 

Підряди птахів
Пеліканоподібні